Станићи могу бити:

 Станићи (Дервента), насељено мјесто у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Станићи (Капела), насељено мјесто у општини Капела, Република Хрватска
 Станићи (Омиш), насељено мјесто у граду Омишу, Република Хрватска